Сергей Тимашев:
 Тимашев, Сергей Иванович (1858—1920) — русский государственный деятель, банкир и финансист.
 Тимашев, Сергей Михайлович (1866—1922) — русский терапевт и педиатр, профессор Томского университета.